Termenul „Fântâna din Piața veche” se poate referi la:

Fântâna din Piața veche, Braunschweig
Fântâna din Piața veche, Craiova